«Роберт и Томас Эльворти» () — акционерное общество, одно из крупнейших в 1908—1917 годах в области производства агрономической техники во всей Поднепровской Украине, расположенное в городе Елисаветграде, и известное сейчас как «Эльворти».

Описание 
АО «Роберт и Томас Эльворти» производило земледельческие орудия, молотилки, , сеялки, оборудование для мельниц и предприятий пищевкусовой промышленности.

Основной капитал общества достигал 6 миллионов рублей, стоимость недвижимого имущества составляла около 2,5 миллионов рублей.

При заводе находилось правление, в которое входили А. Юнгман (директор-распорядитель), Р. и Т. Эльворти (директора). Кроме завода, общество имело коммерческие отделения в городах Умань, Черкассы, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск, Каховка, Ростов-на-Дону, Омск, в Петропавловском порту (ныне — Петропавловск-Камчатский).

История 

Акционерное общество начало функционировать в 1908 году на базе действовавшего в городе Елисаветград Херсонской губернии (сейчас — Кропивницкий, Украина) завода земледельческих машин, на котором работало тогда от 1600 до 2000 рабочих.

История завода началась в 1874 году, когда в городе Елисаветград английские предприниматели братья Роберт и Томас Эльворти создали мастерскую по ремонту сельхозинвентаря.

В 1877 году был построен первый производственный корпус, в котором с 1880-х годов началось изготовление молотилок, сеялок, маслобоек, а позднее других сельскохозяйственных машин. В дальнейшем, завод был расширен.

На полную мощность завод заработал в 1908 году. Уже в 1910-е годы на предприятии вместе с сеялками выпускали молотилки, маслобойки, просорушки и другую технику.

11 апреля 1912 года рабочие завода АО «Роберт и Томас Эльворти» бастовали в знак протеста против Ленского расстрела.

Завод интенсивно расширялся, наращивал темпы производства. В 1913 году завод выпустил 38345 сельхозмашин. В это время он являлся крупнейшим предприятием города и одним из крупнейших производителей сельхозмашин и сельхозинструментов, обеспечивая выпуск около 10 % сельхозмашин в Российской империи, численность рабочих в это время составляла 2312 человек (что составляло свыше половины рабочих всех промышленных предприятий города). Адрес-календарь «Елисаветград» за 1913 год так описывал предприятие:

В годы Первой мировой войны предприятие выпускало также боеприпасы, миномёты и другое военное снаряжение. К концу 1917 года на заводе работало уже более 7000 рабочих.

Продукция предприятия неоднократно получала награды на всероссийских и международных выставках, пользовалась спросом, как на российском, так и на международном, европейском, рынках. Представительства компании находились в 52 городах Российской империи, Лондоне и Нью-Йорке.

После Октябрьского переворота 1917 года общество приходит в упадок. В апреле 1919 года (по другим данным — 1920 года) завод был национализирован большевиками. Роберт Эльворти пытался истребовать у советской России компенсации за потерю бизнеса, который, по его подсчётам, стоил минимум 12 500 000 серебряных рублей, но безрезультатно. В 1922 году заводу сельскохозяйственных машин, который находился в Елисаветграде, присвоено название «Красная звезда».

В 2004 году на средства коллектива завода «Красная звезда» и меценатов, на предприятии открылся музей братьев Эльворти, в их честь также был установлен памятник. А в 2016 году заводу «Красная звезда» возвращено историческое название «Эльворти».

См. также 
 Эльворти

Примечания

Литература 
 
 Акционерно-паевые предприятия России. М., 1913.
 Місто і люди. Єлисаветград — Кіровоград, 1754—2004. Ілюстрована енциклопедія., Кіровоград: , «Імекс-ЛТД», 2004, 303 стор.
 Сага про Ельворті // газ. «Украина-Центр» № 34 за 21 августа 2008 года

Ссылки 
 Історія від кінської сівалки — до універсальних машин на Офіційний веб-сайт «Ельворті».

Предприятия Кропивницкого
История Кропивницкого
Предприятия Российской империи